Аксуба́ево () — посёлок городского типа, административный центр Аксубаевского района Республики Татарстан России.

Образует муниципальное образование поселок городского типа Аксубаево со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Аксубаево расположен на берегу реки Малая Сульча (бассейн Большого Черемшана).

Население

Расстояние до ближайших населенных пунктов 
 Казань — 180 км
 Набережные Челны — 220 км
 Нижнекамск — 180 км
 Альметьевск — 140 км
 Чистополь — 60 км
 Нурлат — 55 км

История 
Населённый пункт основан в 1771 году. Статус посёлка городского типа — с 1973 года.

Экономика 
Наиболее перспективными предприятиями являются ОАО «Аксубаевский маслодельный завод», ГБУ «Аксубаевское лесничество», ГБУ «Аксубайлес», ООО «Актай». Строительством занято 6 организаций: Аксубаевский асфальтобетонный завод (ОАО «Татавтодор»), ООО «Аксустрой», ООО «Мелиоратор», ОАО «УРСЖ», ООО «Максад», ООО «Аксубаево-Бурводсервис».
Газификацией и обновлением электросетей занимаются ООО «Газпромтрансгаз» и ОАО «Сетевая компания» Чистопольские электрические сети.

Транспорт 
В Аксубаево существовало государственное унитарное автопредприятие ОАО «Аксубаевское АТП».
Предприятие управляло развитой сетью пассажирских автоперевозок по Аксубаевскому району и межгороду. Осуществлялись прямые рейсы в Казань, Самару, Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Чебоксары, Ульяновск.
В настоящее время автопредприятие ОАО «Аксубаевское АТП» закрыто.

Культура 
 Районный дом культуры
 Центральная библиотека
 Центральный краеведческий музей
 Молодёжный центр
 КИМский сельский клуб
 Родник «Каменный овраг»

Здравоохранение 
 Аксубаевская центральная районная больница
 Отделение ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РТ
 Родильный дом

Образование 
 Аксубаевская средняя школа № 1 им. В. Г. Тимирясова
 Аксубаевская средняя школа № 2
 Аксубаевская средняя школа № 3
 Техникум Универсальных технологий (АТУТ)

Детские и подростковые заведения 
 Центр внешкольной работы
 Детская школа искусств
 Детская-юношеская спортивная школа
 д/с «Буратино»
 д/с «Радуга»
 д/с «Лейсан»
 д/с «Колобок»
 д/с «Солнышко»

Спорт 
 МБУ "Универсальный спортивный зал «Юность»
 Плавательный бассейн «Дельфин»
 Аксубаевский шахматный клуб имени Юрия Васильевича Сухалова

Социальное обслуживание населения 
 ГБУ Центр социального обслуживания населения МТЗ и СЗ РТ «Нежность»
 Дом-интернат для престарелых и инвалидов
 Социальный приют для детей и подростков «Мечта»

Религиозные организации 
Мусульманская религиозная организация
 Мечеть
Местная православная религиозная организация приходской церкви
 Церковь

Климат

Связь 
 Услуги стационарной связи
 Таттелеком
 Сотовая связь
 МегаФон
 МТС
 Билайн
 НСС
 СМАРТС

Газеты 
 «Сельская новь»
 «Авыл таңнары»
 «Ял пурнӑҫӗ»

Радио

Литература 
 Аксубаево //

Примечания 

Населённые пункты Аксубаевского района
Посёлки городского типа Татарстана
Районные центры Татарстана
Муниципальные образования Аксубаевского района
Городские поселения Татарстана